Esistono due comuni francesi con questo nome

Fromentières – Marna
Fromentières – Mayenne